Prabhavati (Sanskrit  ) bezeichnet:

 Prabhavati (Mythologie), die Frau von Pradyumna in der indischen Mythologie
 Prabhavati Gupta (4. Jahrhundert), Tochter von Chandragupta II. und Regentin von Vakataka 
 Prabhavati Devi (1906–1973), indische Freiheitskämpferin